Радемахер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Радемахер, Ганс (1892—1969) — немецкий и американский математик.
 Радемахер, Пит (1928—2020) — американский боксёр. См. также 
 Теорема Радемахера
 Функция Радемахера